Fergus (urkeltisch für Männlichkeit oder Virilität) ist der Name folgender Personen:

 Fergus (Galloway) († 1161), erster König oder der Herr von Galloway
 Fergus (Heiliger), irischer Bischof und Heiliger
 Fergus (Schottischer König) des Reichs von Dalriada (um 500)
 Fergus mac Róich, irische Sagengestalt
 Fergus, 4. Earl of Buchan († vor 1211), schottischer Adeliger

Fergus ist der Familienname folgender Personen:

 John Fergus (* 1952), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Mark Fergus, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Robert Fergus (1924–1999), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Tom Fergus (* 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler 

Fergus bezeichnet:
 Fergus County, County im Bundesstaat Montana
 Fergus (Fluss), Fluss im irischen County Clare
 Fergus (Ontario), kanadische Gemeinde
 Fergus Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Ferguson (Familienname)